Соревнования по кёрлингу среди женских команд на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходили с 10 по 20 февраля. Турнир женских команд проводился в программе Олимпийских игр в 7-й раз. В нём принимали участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Все матчи проходили в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).

Медалисты

Формат турнира 
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Составы 
Составы команд (жирным выделены скипы):

Соревнование

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Сессия W1 
10 февраля, 9:05

Сессия W2 
10 февраля, 20:05

Сессия W3 
11 февраля, 14:05

Сессия W4 
12 февраля, 9:05

Сессия W5 
12 февраля, 20:05

Сессия W6 
13 февраля, 14:05

Сессия W7 
14 февраля, 9:05

Сессия W8 
14 февраля, 20:05

Сессия W9 
15 февраля, 14:05

Сессия W10 
16 февраля, 9:05

Сессия W11 
16 февраля, 20:05

Сессия W12 
17 февраля, 14:05

Плей-офф

Полуфиналы 
18 февраля, 20:05

Матч за 3-е место 
19 февраля, 20:05

Финал 
20 февраля, 9:05

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) 
 Календарь турнира Пекин 2022

Видео 

 10 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W1
 Россия — США
 Великобритания — Швейцария
 Дания — Китай
 10 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W2
 Канада — Республика Корея
 Китай — Швейцария
 США — Дания
 Швеция — Великобритания
 11 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W3
 Россия — Швейцария
 Канада — Япония
 Республика Корея — Великобритания
 12 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W4
 Россия — Республика Корея
 Швеция — Канада
 Япония — Дания
 12 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W5
 Россия — Япония
 Великобритания — США
 Дания — Швейцария
 Швеция — Китай
 13 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W6
 Дания — Великобритания
 Республика Корея — Китай
 Швейцария — Канада
 США — Швеция
 14 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W7
 Россия — Канада
 Китай — Япония
 США — Республика Корея
 14 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W8
 Россия — Дания
 Великобритания — Канада
 Швейцария — Швеция
 Япония — Республика Корея
 15 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W9
 Россия — Китай
 США — Швейцария
 Швеция — Дания
 16 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W10
 Китай — Великобритания
 Канада — США
 Швейцария — Республика Корея
 16 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W11
 Россия — Швеция
 Канада — Китай
 Республика Корея — Дания
 Япония — США
 17 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W12
 Россия — Великобритания
 Дания — Канада
 Республика Корея — Швеция
 Япония — Швейцария
 18 февраля, 15:00
 плей-офф, полуфинал 1, Швеция — Великобритания
 плей-офф, полуфинал 2, Швейцария — Япония
 19 февраля, 15:00
 плей-офф, матч за 3-е место, Швейцария — Швеция
 20 февраля, 4:00
 плей-офф, финал, Япония — Великобритания